Songs in a Mellow Mood () — второй студийный альбом американской джазовой певицы Элла Фицджеральд, записанный совместно с пианистом Эллисом Ларкинсом. Пластинка была выпущена 29 марта 1954 года на лейбле Decca Records.

В 1994 году вышел ремастеринг Pure Ella, включавший ре-релизы песен из альбома Songs in a Mellow Mood, а также с пластинки Ella Sings Gershwin (1950).

Список композиций

Участники записи 
 Элла Фицджеральд — вокал.
 Эллис Ларкинс — фортепиано.

Примечания 

Альбомы Эллы Фицджеральд
Альбомы Decca Records
Альбомы на английском языке